Алексей IV Великий Комнин (, 1382 — 1429) — император Трапезунда.

Биография 
Алексей был сыном императора Мануила III Великого Комнина и Гульхан-Евдокии — дочери грузинского царя Давида IX. Уже в 1395 году отец дал ему титул деспота, сделав наследником престола. Однако отношения сына и отца сложились напряжёнными, и когда Мануил в 1417 году скончался, то Алексея даже обвиняли в причастности к его смерти.

У Трапезундской империи были напряжённые отношения с генуэзцами, контролировавшими черноморскую торговлю, и поэтому империя пыталась развивать отношения с их конкурентами венецианцами. В 1416 году началась война между генуэзцами и Трапезундом. Генуэзцы разбили трапезундский флот и захватили монастырь, который превратили в крепость. В 1418 году Алексей заключил с генуэзцами мирный договор, в соответствии с которым до 1422 года выплачивал репарации. В 1422 году у Алексея возник новый спор с генуэзцами по поводу репараций, он был решен лишь в 1428 году. Отношения с венецианцами были лучше .

После смерти Тамерлана, который в 1402 году завоевал Малую Азию, на полуострове начался хаос. Кара Юсуф, правитель Кара-Коюнлу, опустошил большую часть Армении и разбил эмира Арсинги и правителя Ак-Коюнлу. Алексей старался избежать конфликтов с соседями, выдавая своих дочерей замуж за мусульманских правителей: так, в 1420 году его дочь была выдана за Джаханшаха — сына Кара Юсуфа. Алексей согласился выплачивать зятю дань, которую ранее платил Тамерлану. Другая дочь Алексея — Мария — стала женой византийского императора Иоанна VIII.

По словам историка Джорджа Финлея, Алексей IV провел большую часть своей жизни в погоне за удовольствиями , хотя нет никаких доказательств этих обвинений в источниках. Уже в 1417 году Алексей дал своему старшему сыну Иоанну титул деспота, но вскоре отношения между отцом и сыном обострились. В 1426 году Иоанн убил казначея Алексея, обвинив того в связи с императрицей Феодорой Кантакузиной. Потом он попытался убить родителей, но это не удалось, и Иоанн бежал в Грузию .

После этого Алексей дал титул деспота другому сыну — Александру, и женил его на Марии Гаттилузио, дочери правителя острова Лесбос. Вскоре Иоанн отправился из Грузии в генуэзскую колонию Каффа, где нанял галеру, чтобы вернуться в Трапезунд и отвоевать трон. Алексей выступил ему навстречу, но был убит ночью наёмниками, призванными Иоанном.

Семья и дети 
В 1395 году Алексей женился на Феодоре Кантакузине. У них было не менее пяти детей:
 Иоанн IV Великий Комнин (1403—1459)
 Мария (1404—1439), вышла замуж за византийского императора Иоанна VIII Палеолога
 Александр Великий Комнин, женившийся на Марии Гаттилузио, дочери правителя острова Лесбос
 Давид Великий Комнин (1408—1463)
 дочь, выданная за Джаханшаха

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Родившиеся 19 января
Трапезундские императоры
Монархи, убитые в XV веке
Монархи Азии XV века